2 miejscowości w Polsce: 
 Dzięciołowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Jaświły 
 Dzięciołowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Tychowo
Zobacz też: Szczyty-Dzięciołowo – wieś w woj. podlaskim